Онейда, или онайда (Oneida) — язык народа онайда, относится к северной ветви ирокезских языков. Распространён в американских штатах Нью-Йорк и Висконсин, а также в канадской провинции Онтарио. Ethnologue сообщает о 67 носителях, из них 55 проживают в Канаде и 12 — в США. Большинство носителей также используют английский. Все говорящие — люди пожилого возраста. Число носителей быстро снижается. Находится под угрозой вымирания, существуют проекты по возрождению языка.
 
Диалектные различия незначительны. Сложная система словообразования.

Счёт от 1 до 10 
 1 — úskah
 2 — téken
 3 — áhsʌ
 4 — kayé
 5 — wisk
 6 — yá•yahk
 7 — tsya•ták
 8 — tékluˀ
 9 — wá•tlu
 10 — oye•lí

Примечания

Ссылки 
 Материалы по изучению языка Онайда 

Ирокезские языки
Языки Канады
Языки США